Каменные Потоки () — село, Каменнопотоковский сельский совет, Кременчугский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5322481701. Население по переписи 2001 года составляло 3662 человека.

Является административным центром Каменнопотоковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Роево, Садки и Чикаловка.

Географическое положение 
Село Каменные Потоки находится на правом берегу реки Днепр, выше по течению примыкает село Садки, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Чикаловка. Считается, что около села Каменные Потоки начинается Каменское водохранилище. Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 В 1692 году в селе построена первая деревянная церковь.
 В 1752—1764 годах тут была 4 рота новосербского Пандурского полка.
 В селе была Преображенская церковь.
 Есть на карте 1796 как Каменна.
 В 1859 году в селе владельческом Каменно- Потоцкое была церковь православная и 220 дворов где жило 1993 человека.

Экономика 
 ООО АФ «Каменка».
 База отдыха «Маяк».

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Религия 
 Покровский храм.

Достопримечательности 
 «Долгораковский» — ботанический заказник местного значения.

Известные жители и уроженцы 
 Ипатенко, Ольга Никитична (1925—2010) — Герой Социалистического Труда.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты на Днепре